Alexandre Comisetti (Saint-Loup, 21 de julho de 1973) é um ex-futebolista profissional suíço que atuava como meia, disputou a Euro 1996.

Em clubes, se destacou por Lausanne e Yverdon. Encerrou a carreira em 2007.

Ligações externas 
Perfil em Ogol

Futebolistas da Suíça
Futebolistas do Football Club Lausanne Sport
Futebolistas do Yverdon Sport FC
Futebolistas do Grasshopper Club
Futebolistas da Association de la Jeunesse Auxerroise
Futebolistas do Servette FC
Futebolistas do Le Mans Football Club
Jogadores da Seleção Suíça de Futebol
Jogadores da Eurocopa de 1996